AU – Afrikai Unió
AU – Csillagászati egység angol rövidítése